Rejon mikołajowski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu mikołajowskiego Ukrainy.

Rejon ma powierzchnię 1430 km² i liczy około 30 tysięcy mieszkańców (nie licząc miasta Mikołajów). Siedzibą władz rejonu jest Mikołajów.

Miejscowości rejonu

Przypisy